Der Schwimmwettkampf über 100 Meter Freistil der Männer bei den Olympischen Spielen 1980 in Moskau wurde am 26. und 27. September ausgetragen. Jörg Woithe aus der DDR wurde Olympiasieger. Silber ging an Per Holmertz aus Schweden und Bronze an dessen Landsmann Per Johansson.

Rekorde 
Vor Beginn der Olympischen Spiele waren folgende Rekorde gültig.

Es wurden keine neuen Rekorde wurden aufgestellt.

Ergebnisse

Vorläufe

Halbfinale

Finale

Weblinks 

 Ergebnisse

Freistil 100 m